Matidia puede referirse a los siguiente:

 Matidia.— Un género de arañas.
 Matidia la Mayor.— Sobrina del emperador Trajano.
 Matidia la Menor.— Hija de Matidia la Mayor.